Giles County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Giles County (Tennessee)
 Giles County (Virginia)